Il singolare  del Porsche Tennis Grand Prix 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Jelena Janković era la detentrice del titolo, ma è stata battuta ai quarti da Flavia Pennetta.

In finale, Svetlana Kuznecova ha battuto Dinara Safina, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Dinara Safina (finale)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Jelena Janković (quarti)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)

 Svetlana Kuznecova (campione)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2009